Poddębice peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Powiat de Poddębice, un powiat
 Poddębice, une ville et chef-lieu du powiat de même nom
 Poddębice, une gmina mixte